Matelote
 La matelote est un plat à base de poisson.
 La matelote est aussi une danse du , qui a donné lieu à la maclote en Wallonie et au Luxembourg.

Matelotte
 Ferme de la Matelotte: une des trois fermes de travaux forcés des camps d'internement de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers.